Sarwar ist der Familienname folgender Personen:

 Anas Sarwar (* 1983), schottischer Politiker
 Mohammad Sarwar (* 1952), schottischer Politiker